Strada statale 46 – strada statale polacca
 Strada statale 46 del Pasubio (ora Strada provinciale 46 del Pasubio) in Italia